Rode jeneverbesgalmug
 Witte jeneverbesgalmug